Příjmení Bujak nosí více významných osobností:

 Eugenia Bujak (* 1989) – slovinská cyklistka
 Franciszek Bujak (poslanec Říšské rady) (1852/1853–1915) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Zbigniew Bujak (* 1954) – polský politik